Benni je priimek več oseb:    
 Antonio Stefano Benni, italijanski politik
 Arthur Benni, poljski novinar in revolucionar
 Cirillo Benham Benni, libanonski sirijskokatoliški patriarh
 Cyrille Emmanuel Benni, iraški sirijskokatoliški nadškof
 Stefano Benni, italijanski pisatelj in novinar